Nirone – frazione di Palanzano in provincia di Parma
Nirone – torrente in provincia di Milano